Feings puede referirse a: 

 Feings, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Feings, comuna francesa situada en Orne.